Э́двард Со́уза-Не́то (, более известный как Эд Со́уза; 22 сентября 1921, Фолл-Ривер, Массачусетс — 19 мая 1979, Уоррен, Род-Айленд, США) — американский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1950 года.

Карьера

Клубная 
Эд Соуза играл на позиции нападающего за клуб «Понта Дельгада». В 1947 году он стал обладателем Открытого Кубка США после победы в финале над командой «Чикаго Спарта». Вместе с Эдом за клуб «Понта Дельгада» играл его однофамилец и коллега по сборной Джон Соуза. В первом из двух финальных матчей Джон забил один мяч, а Эд отличился дважды, тем самым обеспечив своему клубу победу.

В сборной 
Эд начал выступления за сборную в июле 1947 года, дважды выйдя на поле в матчах Кубка Северной Америки. Через год участвовал в матче против сборной Италии на Олимпийских играх 1948 года. В 1950 году в составе национальной сборной США он принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где сыграл лишь в двух матчах сборной. Дебютный матч Эда Соузы на мировом первенстве стал для сборной США особенным: в этой встрече в Белу-Оризонти американцы добились сенсационной победы 1:0 над англичанами. Однофамилец Эда и его коллега по сборной Джон Соуза также присутствовал на поле.

После чемпионата мира Эд выходил на футбольное поле в футболке национальной сборной ещё дважды. Всего за карьеру в сборной Эд Соуза провёл 8 матчей и забил 3 гола.

Итого: 8 матчей, 3 гола; 2 победы, 0 ничьих, 6 поражений.

В 1976 году он был принят в Зал Американской Футбольной Славы наряду с другими игроками сборной образца 1950 года.

Умер в мае 1979 года в городе Уоррене штата Род-Айленд.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Worldfootball.net
 Профиль на сайте Ceroacero

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Игроки ФК «Понта Дельгада»